Кубок Президента з футболу 2019 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 лютого 2019 року між чемпіоном та володарем кубка Ірландії клубом Дандолк і віце-чемпіоном та фіналістом кубка Ірландії клубом Корк Сіті.

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Матч на soccerway  

2019
Ірландія
2019 в Ірландії